Чіндо́ ():

 Чіндо — великий населений острів на південному заході від Кореї.
 Чіндо — повіт провінції Чолла-Намдо Республіки Корея, до складу якого входить однойменний острів.
 Корейський чіндо — порода мисливських собак, яка походить з острова Чіндо.